Mužská čtyřhra Córdoba Open 2021 probíhala v druhé polovině února 2021. Do deblové soutěže córdobského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl brazilsko-nizozemský pár Marcelo Demoliner a Matwé Middelkoop, kteří do turnaje společně nezasáhli. Middelkoop dal přednost souběžné hranému podniku v Montpellier, Demoliner nastoupil po boku Santiaga Gonzáleze, ale prohráli již úvodní zápas proti dvojici Durán a Molteni.

Vítězem se stal nenasazený  brazilský pár Rafael Matos a Felipe Meligeni Alves, který ve finále zdolal monacko-francouzské duo Romaina Arneodoa a Benoît Paira po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–1. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali při společné premiéře na okruhu ATP první trofej, která pro oba hráče představovala jejich premiérové deblové tituly.

Nasazení párů 
  Austin Krajicek /  Franko Škugor (čtvrtfinále)
  Marcelo Demoliner /  Santiago González (1. kolo)
  Ariel Behar /  Gonzalo Escobar (1. kolo)
  Tomislav Brkić /  Nikola Ćaćić (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Córdoba Open
Tenis v Argentině v roce 2021
ATP Tour 2021